Conrad I d'Alemanya (890? - 918), duc de Francònia (906-918) i rei de França oriental (911-918).
 Conrad I de Borgonya d'Argenau, de París i d'Auxerre, dit «el Vell» (~800 - ~862 /866), noble carolingi fill de comte a Argenau (fins a 858), i comte d'Auxerre (~853) i comte de París (~858) i abat laic de Saint-Germain d'Auxerre i de Saint-Gall 
 Conrad I de Caríntia (~ 975 - 1011), duc de Caríntia, fill i successor d'Otó I de Caríntia 
 Conrad I de Luxemburg (~1040- 1086), comte de Luxemburg (1059 - 1086)
 Conrad I de Masòvia (1187 /1188 - 1247) 
 Conrad I de Sicília (1228 - 1254), Rei de Jerusalem (1228-1254), d'Alemanya (1237-1254), i de Sicília (1250-1254).
 Conrad I de Suàbia (? - 997), duc de Suàbia (983 -997)
 Conrad I de Zähringen (~1090 - 1152, Constança), duc de Zähringen (1122 - 1152), i rector de Borgonya (1127 - 1152)